Рейментаровка — название населённых пунктов на Украине:

 Рейментаровка — село в Корюковском районе Черниговской области.
 Рейментаровка — до 1946 г. название села Дибровка в Новомиргородском районе Кировоградской области.